Kasper Gommesen (né le  à Esbjerg au Danemark) est un joueur professionnel de hockey sur glace danois qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Esbjerg fB Ishockey U20 || Denmark U20
|| 14 || 1 || 10 || 11 || 4 || || || || ||
|-
| rowspan='3' |2005-2006 || Esbjerg fB Ishockey U20 || Denmark U20
|| 25 || 14 || 14 || 28 || 16 || 3 || 4 || 1 || 5 || 0 
|-
| Esbjerg fB Ishockey 2 || 1. Division
|| 12 || 3 || 3 || 6 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen
|| 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| rowspan='3'|2006-2007 || Esbjerg fB Ishockey U20 || Denmark U20
|| 25 || 14 || 15 || 29 || 34 || || || || ||
|-
| Esbjerg fB Ishockey 2 || 1. Division
|| 15 || 2 || 5 || 7 || 14 || || || || ||
|-
| Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen
|| 16 || 0 || 2 || 2 || 0 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| rowspan='3'|2007-2008 || Esbjerg fB Ishockey U20 || Denmark U20
|| 15 || 10 || 14 || 24 || 4 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| Esbjerg fB Ishockey 2 || 1. Division
|| 7 || 2 || 10 || 12 || 14 || || || || ||
|-
| Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen
|| 36 || 1 || 0 || 1 || 6 || || || || ||
|-
| rowspan='2'| 2008-2009 || Esbjerg fB Ishockey U20 || Denmark U20
|| 1 || 2 || 0 || 2 || 12 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| Esbjerg fB Ishockey  || Metal Ligaen
|| 33 || 0 || 4 || 4 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan='2'| 2009-2010 || Esbjerg fB Ishockey 2 || 1. Division
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| Esbjerg fB Ishockey  || Metal Ligaen
|| 26 || 3 || 4 || 7 || 2 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| rowspan='2'| 2010-2011 || Esbjerg fB Ishockey 2 || 1. Division
|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| Esbjerg fB Ishockey  || Metal Ligaen
|| 39 || 8 || 4 || 12 || 26 || || || || ||
|-
| 2011-2012 || Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen
|| 40 || 5 || 11 || 16 || 12 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2012-2013 || Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen
|| 25 || 6 || 11 || 17 || 8 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen
|| 40 || 7 || 13 || 20 || 22 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
|2014-2015 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 23||3 ||3 || 6 ||4 ||3 || 1||0 || 1|| 2
|-
|2015-2016 || Jokers de Cergy-Pontoise || Division 2 || 14||1 ||12 || 13 ||2 ||8 || 1||9 || 10|| 0
|-
|2016-2017 || Jokers de Cergy-Pontoise ||Division 2 || 5||0 ||2 || 2 ||0 ||- || -||- || -|| -

Notes et références 

Naissance en mars 1989
Naissance à Esbjerg
Attaquant de hockey sur glace
Joueur danois de hockey sur glace
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur du Hockey Club de Cergy-Pontoise